319 steht für:
 319 n. Chr.
 Airbus A319 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 BMW 319, deutscher PKW

Siehe auch:

 BMW 319/1, deutscher PKW